Poniewaz ist der Familienname von:

 Bennet Poniewaz (* 1993), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 David Poniewaz (* 1993), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler